Blue Ridge (engl. für blauer Bergkamm/Gebirgskamm) steht für:

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Blue Ridge (Alabama), im Elmore County
 Blue Ridge (Arizona), im Coconino County
 Blue Ridge (Georgia), im Fannin County
 Blue Ridge (Illinois), im Piatt County
 Blue Ridge (Indiana), im Shelby County
 Blue Ridge (Mississippi), im Jasper County
 Blue Ridge (Missouri), im Harrison County
 Blue Ridge (New York), im Essex County
 Blue Ridge (North Carolina), im Henderson County
 Blue Ridge (Pennsylvania), im Bucks County
 Blue Ridge (South Carolina), im Greenville County
 Blue Ridge (Tennessee), im Sullivan County
 Blue Ridge (Collin County, Texas)
 Blue Ridge (Falls County, Texas)
 Blue Ridge (Virginia), im Botetourt County
 Blue Ridge (Washington), im King County
 Blue Ridge at Crofton Meadows, im Anne Arundel County, Maryland
 Blue Ridge Downs, im Clarke County, Virginia
 Blue Ridge Farms, Stadtteil von Lynchburg, Virginia
 Blue Ridge Forest, im Buncombe County, North Carolina
 Blue Ridge Heights, im Roanoke County, Virginia
 Blue Ridge Overlook, im Transylvania County, North Carolina
 Blue Ridge Park, Vorort von Roanoke, Virginia
 Blue Ridge Terrace, im Lexington County, South Carolina

in Kanada:
 Blue Ridge (Alberta)

Fließgewässer:
 Blue Ridge Branch, Fließgewässer im Transylvania County, North Carolina
 Blue Ridge Creek, Fließgewässer im Tillamook County, Oregon
 Blue Ridge Fork, Fließgewässer im Lewis County, Kentucky
 Blue Ridge Run, Fließgewässer im Coshocton County, Ohio
 Blue Ridge Special Creek, Fließgewässer im Piatt County, Illinois

Sonstiges:
 Blue Ridge Mountains, Gebirgszug im Osten der Vereinigten Staaten, Teil der Appalachen
 Blue Ridge Parkway, National Scenic Byway in Virginia
 Blue Ridge Rangers, Lied von John Fogerty
 Blue Ridge Lake, See im Transylvania County, North Carolina
 Blue Ridge Tungsten Mine, Mine im Mineral County, Nevada
 Blue Ridge Tunnel Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Blue Ridge Oil Field, Ölfeld im Fort Bend County, Texas
 Blue Ridge Mountain Entertainers, US-amerikanische Old-Time-Gruppe aus North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Blue Ridge Assembly Historic District, in Black Mountain, North Carolina, ID-Nr. 79003327
 Blue Ridge Depot, in Blue Ridge, Georgia, ID-Nr. 82002413

Siehe auch:
 Blue Ridge Township
 Blue Ridge Acres
 Blue Ridge Estates
 Blue Ridge Farm
 Blue Ridge Manor
 Blue Ridge View